Наволато има више значења:

 Општина Наволато (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Наволато (Наволато, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Наволато (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Наволато (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику